El archiduque Maximiliano Eugenio de Austria (Viena, 13 de abril de 1895-Niza, 19 de enero de 1952) fue un príncipe y militar austríaco del siglo XX.

Biografía 
Fue el segundo de los dos hijos del matrimonio formado por el archiduque Otón Francisco de Austria y la princesa María Josefa de Sajonia, tras su hermano Carlos. Su padre era el archiduque más popular en la sociedad vienesa, especialmente en comparación con su hermano y heredero al trono, Francisco Fernando.

El bautismo del neófito se produjo en el palacio de su abuelo tres días después de su nacimiento. El príncipe-obispo de Viena, cardenal Gruscha fue el encargado de administrar el sacramento, siendo apadrinado por si tío abuelo el archiduque Luis Víctor, hermano menor del emperador Francisco José. Se le impusieron los nombres de Maximiliano, Eugenio, Luis, Federico, Felipe, José y María.

Su familia residió en el palacio Augarten desde 1897. Su padre muere en 1906 como consecuencia de la sífilis. 

Tal y como era habitual en un archiduque de Austria siguió la carrera militar. 

En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando convierte a su hermano en heredero directo al trono. Tras la muerte de Francisco José en 1916 su hermano mayor asciende al trono como Carlos I. 

El 29 de noviembre de 1917, en la capilla del castillo de Laxenburgo, contrajo matrimonio con la princesa Francisca de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst. El joven matrimonio se instaló en el palacio Belvedere de Viena, puesto a su disposición por su hermano el emperador.

Participó en la Primera Guerra Mundial. Su acción más destacada se produjo en junio de 1918 en la victoria austríaca de Dosso Alto.

Tras el colapso del Imperio austrohúngaro, Maximiliano partió al exilio con su familia a Suiza. Después vivió con su familia en Múnich, donde su esposa abrió una tienda de modas. 

En su exilio se graduó en derecho.

En abril de 1922, tras la muerte de su hermano Carlos I de Austria, se convirtió en regente del hijo primogénito de este, Otón, hasta la mayoría de edad de este en noviembre de 1930. En esta posición ejerció como administrador de la rama austríaca de la orden del Toisón de Oro.

En 1933 Maximiliano y su familia recibiría permiso para residir en Austria.

Murió en Niza, donde pasaba cortas temporadas, como consecuencia de un ataque cardíaco.

Fue enterrado en la capilla del castillo de Altshausen. El 4 de abril de 2019, su cadáver fue trasladado a la colegiata de San Pedro en Salzburgo.

Matrimonio y descendencia 
De su matrimonio con la princesa Francisca de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst tuvo dos hijos:

 Fernando (Carlos Maximiliano Francisco Otón Conrado María Jose Ignacio Nicolás) (1918-2004) casado civilmente el 6 de abril de 1956 y religiosamente el 10 de abril de 1956 en ambos casos en Seefeld, Baviera, con la condesa Helena Marina Isabel de Törring-Jettenbach, hija de Carlos Teodoro, conde de Törring-Jettenbach y de su esposa la princesa Isabel de Grecia y Dinamarca; con descendencia:
Isabel (1957-1983)
Sofía (1959-)
Maximiliano (1961-)
 Enrique (Carlos María) (1925-2014) casado civilmente el 26 de septiembre de 1961 en Lippborg, Renania del Norte-Westfalia y el 17 de octubre de 1961 en Münster, Renania del Norte-Westfalia con la condesa Ludmila de Galen, hija del conde Cristóbal Bernardo de Galen y de su esposa la condesa María Sofía Kinsky de Wchinitz y Tettau,con descendencia:
Felipe (1962-)
María Cristina (Francisca Sofía) (1964-)
Fernando (1965-)
Conrado (1971-)

Títulos, órdenes, empleos y cargos

Títulos 

 Su Alteza Imperial y Real el archiduque Maximiliano Eugenio de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.

Extranjeras 

 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. ()
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Cirilo y Metodio. ()

Empleos 

 Mayor en el Regimiento de Artillería n.º1 del Ejército Imperial y Real.

Cargos 

 Miembro de la Cámara de los Señores (Herrenhaus) de Austria.

Ancestros

Notas

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 

 Reportaje de British Pathé sobre la boda de su hijo mayor, Fernando.

Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Fallecidos en Niza